Охо Секо има више значења:

 Охо Секо (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Охо Секо (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Охо Секо (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо Секо (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику